Пења дел Чиво има више значења:

 Пења дел Чиво (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пења дел Чиво (Сан Илдефонсо Сола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику